Ein Elektromuseum – ein Museum für Elektrotechnik oder Elektronik – gibt es an folgenden Orten:

Deutschland 
 Müller’s Elektro-Museum Hayingen in Baden-Württemberg
 Elektronikmuseum Tettnang in Baden-Württemberg
 Elektromuseum Rendsburg in Schleswig-Holstein
 Elektro-Museum Roigheim in Baden-Württemberg
 Elektrothek Osterath in Nordrhein-Westfalen
 Springer's Elektronikausstellung in Bayern
 Thüringer Museum für Elektrotechnik Erfurt in Thüringen
 VSE Elektromuseum im Solarhaus im Saarland.

Österreich 
 Vorarlberger Elektromuseum in Vorarlberg
 Unter Strom Elektrotechnik und Pathologie in Wien

Schweiz 
 Elektromuseum (Baden)

Liechtenstein 
 Lawena Museum in Triesen

Portugal 
 Museu da Electricidade in Lissabon